Андрей Ожогин:
 Ожогин, Андрей Гаврилович (1746—1814) — русский актёр, артист оперы и драмы, тенор.
 Ожогин, Андрей Матвеевич (1910—1949) — подполковник, Герой Советского Союза (1945).